El término internado se refiere, en general, a cualquier condición, estado, régimen o sistema en donde las personas viven internas en algún establecimiento

En casos particulares, puede referirse:

a un sistema educativo en el que los alumnos permanecen tiempo completo en las instalaciones escolares (véase internado (educación)); o
a uno de los niveles académicos de los estudios profesionales de medicina (véase Facultad de medicina).

Referencias